Ahmed Raouf (Cairo, 15 de setembro de 1982) é um futebolista profissional egipcio, atacante, milita no ENPPI.

Carreira 
Raouf representou o elenco da Seleção Egípcia de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2010.

Títulos 
 Seleção Egípcia
 Campeonato Africano das Nações: 2010

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Egito
Futebolistas do ENPPI Sports Club
Futebolistas do Al-Ittihad Sport, Cultural & Social Club
Futebolistas do Al-Ahly Sporting Club
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009